Deux-Février ou II-Février ou 2-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

2 février :  jour de l'année du calendrier grégorien.

Édifice 

Hôtel du 2 Février, gratte-ciel de  de haut, situé à Lomé, capitale du Togo.

Odonyme 

Le nom de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 

 Le  : Pendant la  guerre de Vendée, l'attaque d'une colonne infernale républicaine est repoussée durant la bataille de Chauché, en Vendée.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Colmar, Biesheim, Ingersheim, Obersaasheim, Wintzenheim et d'autres localités du Haut-Rhin.
 Libération de Saasenheim dans le Bas-Rhin.
 Le  : Une catastrophe minière à la fosse n°7 d'Avion dans le Pas-de-Calais fait 21 morts à la suite d'un coup de grisou.

Au Togo, 

 Le  : Nationalisation des mines de phosphate par le général-président Gnassingbé Eyadéma. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 2 de Febrero » ou « Dos de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 (Avenida) 2 de Febrero, à Tuxtla Gutiérrez, dans l'État du Chiapas.

En italien, « II Febbraio » ou « 2 Febbraio »
 En Italie : événements non connus
 Via II Febbraio ou Via 2 Febbraio , à Vigarano Mainarda dans la province de Ferrare.

En polonais,  « 2 Lutego »
 En Pologne : événements non connus
 (Ulica) 2 Lutego, à Skwierzyna, dans la voïvodie de Lubusz.

En portugais,  « 2 de Fevereiro » ou « Dois de Fevereiro »
 Au Brésil : événements non connus
 Rua  2 de Fevereiro ou Rua Dois de Fevereiro, à  Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
02